Ніцца (фр. Nice, окситан. Niça, італ. Nizza, лат. Nicaea) — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, адміністративний центр департаменту Приморські Альпи.
 Понте-Ніцца (італ. Ponte Nizza) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Павія. 
 Париж-Ніцца (фр. Paris-Nice) — чоловіча професійна багатоденна шосейна велогонка, що проходить щороку у березні шляхами Франції.
 Обсерваторія Ніцца (фр. Observatoire de Nice, код обсерваторії "020") розташована в місті Ніцца, Франція. 
 Валь-ді-Ніцца (італ. Val di Nizza) — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Павія. 
 Ніцца-ді-Сицилія (італ. Nizza di Sicilia, сиц. Nizza) — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, метрополійне місто Мессіна. 
 Ніцца-Монферрато (італ. Nizza Monferrato, п'єм. Nissa Monfrà) — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Асті. 
 Ніцца — Лазурний Берег (аеропорт) (фр. Aéroport Nice Côte d'Azur) - цивільний аеропорт, що знаходиться у французькому місті Ніцца .
 Ніцца (футбольний клуб) (фр. Olympique Gymnaste Club de Nice-Côte d'Azur) — французький футбольний клуб з міста Ніцца.
 Ніцца — виноробна зона у Італії.